Сиг (Coregonus) — рід риб родини лососевих. Довжина 75 см, вага до 8 кг і більше. До 100 різновидів. Поширений у басейнах Льодового, Тихого і північної частини Атлантичного океанів. Є річкові, озерні й озерно-річкові форми. Сиг — об'єкт промислу, штучного розведення й акліматизації. В Україні створено ставкове сигове господарство і рибоводний завод (у Пущі Водиці). Сиг вперше було завезено в Україну у 1929 р. Характерними особливостями риби є дещо стислі боки тіла, велика луска, порівняно з маленькою пащею без зубів.

Види 
Існує 78 існуючих, або недавно зниклих видів, які належать до цього роду:

 Coregonus albellus Fatio, 1890
 Coregonus albula (Linnaeus, 1758) — Ряпушка
 †Coregonus alpenae (Koelz, 1924)
 Coregonus alpinus Fatio, 1885 (kropfer)
 Coregonus anaulorum Chereshnev, 1996
 Coregonus arenicolus Kottelat, 1997
 Coregonus artedi Lesueur, 1818
 Coregonus atterensis Kottelat, 1997
 Coregonus austriacus C. C. Vogt, 1909
 Coregonus autumnalis (Pallas, 1776) — Омуль
 Coregonus baerii Kessler, 1864
 Coregonus baicalensis Dybowski, 1874
 Coregonus baunti Mukhomediyarov, 1948
 Coregonus bavaricus Hofer, 1909
 Coregonus bezola Fatio, 1888
 Coregonus candidus Goll, 1883
 Coregonus chadary Dybowski, 1869
 Coregonus clupeaformis (Mitchill, 1818)
 Coregonus clupeoides Lacépède, 1803
 Coregonus confusus Fatio, 1885
 Coregonus danneri C. C. Vogt, 1908
 Coregonus duplex Fatio, 1890
 Coregonus fatioi Kottelat, 1997
 †Coregonus fera Jurine, 1825
 Coregonus fontanae M. Schulz & Freyhof, 2003
 †Coregonus gutturosus (C. C. Gmelin, 1818)
 Coregonus heglingus Schinz, 1822
 †Coregonus hiemalis Jurine, 1825
 Coregonus hoferi L. S. Berg, 1932
 Coregonus holsata Thienemann, 1916
 Coregonus hoyi (Milner, 1874)
 Coregonus huntsmani W. B. Scott, 1987
 †Coregonus johannae (G. Wagner, 1910)
 Coregonus kiletz Michailovsky, 1903
 Coregonus kiyi (Koelz, 1921)
 Coregonus ladogae Pravdin, Golubev & Belyaeva, 1938
 Coregonus laurettae T. H. Bean, 1881
 Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) — Сиг європейський
 Coregonus lucinensis Thienemann, 1933
 Coregonus lutokka Kottelat, Bogutskaya & Freyhof, 2005
 Coregonus macrophthalmus Nüsslin, 1882
 Coregonus maraena (Bloch, 1779) — Сиг-марена
 Coregonus maraenoides L. S. Berg, 1916 — Сиг чудський
 Coregonus maxillaris Günther, 1866
 Coregonus megalops Widegren, 1863
 Coregonus migratorius (Georgi, 1775) — Омуль байкальський
 Coregonus muksun (Pallas, 1814) — Муксун
 Coregonus nasus (Pallas, 1776) — Сиг-чир
 Coregonus nelsonii T. H. Bean, 1884
 Coregonus nigripinnis (Milner, 1874)
 Coregonus nilssoni Valenciennes, 1848
 Coregonus nipigon (Koelz, 1925)
 Coregonus nobilis Haack, 1882
 †Coregonus oxyrinchus (Linnaeus, 1758)
 Coregonus palaea G. Cuvier, 1829
 Coregonus pallasii Valenciennes, 1848
 Coregonus peled (J. F. Gmelin, 1789) — Пелядь
 Coregonus pennantii Valenciennes, 1848
 Coregonus pidschian (J. F. Gmelin, 1789)
 Coregonus pollan W. Thompson, 1835
 Coregonus pravdinellus Dulkeit, 1949
 Coregonus reighardi (Koelz, 1924)
 Coregonus renke (Schrank, 1783)
 Coregonus restrictus Fatio, 1885
 Coregonus sardinella Valenciennes, 1848 — Сиг сибірський
 Coregonus stigmaticus Regan, 1908
 Coregonus subautumnalis Kaganowsky, 1932
 Coregonus suidteri Fatio, 1885
 Coregonus trybomi Svärdson, 1979
 Coregonus tugun (Pallas, 1814) — Тугун
 Coregonus ussuriensis L. S. Berg, 1906 — Сиг уссурійський
 Coregonus vandesius J. Richardson, 1836
 Coregonus vessicus Dryagin, 1932
 Coregonus wartmanni (Bloch, 1784)
 Coregonus widegreni Malmgren, 1863
 Coregonus zenithicus (D. S. Jordan & Evermann, 1909)
 Coregonus zuerichensis Nüsslin, 1882
 Coregonus zugensis Nüsslin, 1882

Література

Посилання 
 
 

Сигові
Роди риб